Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz stehen für:

 Sieben Letzte Worte, mit der Darstellung der sieben überlieferten letzten Sätze von Jesu Christi
 Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz (Schütz), ein Chorwerk von Heinrich Schütz (~1645)
 Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, ein musikalisches Werk von Joseph Haydn (1785)